Vadstena kan syfta på:

Vadstena – tätort i Östergötland
Vadstena kommun – en kommun i Östergötlands län
Vadstena stad – en tidigare kommun i Östergötlands län
 Vadstena distrikt – ett distrikt i Vadstena kommun och Östergötlands län 2016–
Vadstena kungsgård – ett kungligt palats och en kungsgård belägen i Vadstena 1200-talet–
Vadstena slott – slott i Sverige 1545–
Vadstena län – tidigare län i Sverige (innan 1719)
Vadstena församling – församling i Svenska kyrkan
Vadstena klosterkyrka – kyrkobyggnad i Sverige
Vadstena kloster – kloster i Sverige 1384–
Vadstena hospital – en till större delen tidigare vårdinstitution
Vadstena kompani – ett tidigare kompani inom Livgrenadjärregementet
Vadstena-Akademien – en musikakademi
Vadstena folkhögskola – folkhögskola i Sverige
Vadstena GIF – idrottsförening i Sverige
Vadstena–Fågelsta Järnväg – järnväg i Sverige
Motala & Vadstena Tidning – svensk tidning
Wadstena – passargerarfartyg
M/S Wadstena – ångslup